Aabach kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Aabach, Schweiz, vattendrag,

Tyskland 

 Aabach (Afte) – vattendrag, Nordrhein-Westfalen, 
 Aabach (Hessel) – vattendrag, Nordrhein-Westfalen,